Die 17. U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1975 in Kuwait (Kuwait) ausgetragen. Das Turnier begann am 4. April und endete am 20. April. Sieger wurden der Iran und der Irak gemeinsam, da das Finale mit einem Unentschieden geendet hatte.

Modus 
Die 20 gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in vier Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Sri Lanka zog seine Mannschaft vor dem Turnierstart zurück.

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalspiele

Ergebnis 
Der Iran wurde zum dritten Mal, der Irak zum ersten Mal Asienmeister. Eine Weltmeisterschaft wurde noch nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1975 auf rsssf.com (englisch)

1975
Fußballveranstaltung 1975
Fußball (Kuwait)
Sportveranstaltung in Kuwait (Stadt)